Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkapel (Guttecoven), kapel in Guttecoven, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Goede-Raadkapel (Kronenberg), kapel in Kronenberg, Nederland
 Onze-Lieve-Vrouw-van-de-Goede-Raadkapel (Walem), wegkapel in Walem, België